Лугано — місто в Швейцарії
 Лугано (озеро) — озеро на межі Швейцарії та Італії
 «Лугано» — швейцарський футбольний клуб
 «Лугано» — швейцарський хокейний клуб